La Haute Pointe est un sommet des Alpes bernoises culminant à  sur l'arête de l'Argentine.

Références 

Sommet des Alpes suisses
Sommet des Alpes bernoises
Montagne des Alpes vaudoises